Calmar kan syfta på följande:
 Calmar, Alberta, ort i Kanada
 Calmar, Iowa, ort i USA
 Calmar (djur), ett släkte insekter
 Calmar (skepp), ett skepp som användes av Svenska Ostindiska Companiet
 Äldre stavning av staden Kalmar i Sverige

Se även 
 Kalmar (olika betydelser)